En français, le nom de souris de terre est porté par plusieurs espèces très différentes :

 Souris de terre, l'un des noms donnés à un petit rongeur de l'espèce Apodemus sylvaticus et quelques autres mulots.
 Souris de terre, l'un des noms donnés à une plante tubéreuse de l'espèce Lathyrus tuberosus (à ne pas confondre avec la Plante souris, dite aussi Souris végétale).

Souris de terre est aussi l'un des signes de l'Astrologie tibétaine (cf Souris dans la culture).

Ancienne définition 
Définition issue de l'encyclopédie de Jean le Rond D'Alembert et de Denis Diderot :

Articles connexes 
 Souris
 Souris domestique
 
 
 
 Liste des plantes dont le nom se réfère à un animal

Références